Плаја Тортуга има више значења:

 Плаја Тортуга (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја Тортуга (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику